Swinson ist der Familienname folgender Personen:

 Jo Swinson (* 1980), britische Politikerin
 Tim Swinson (* 1987), schottischer Rugby-Union-Spieler